Norma je lahko:

 norma, navodilo za vedenje
 norma, predpisan delovni učinek
 norma (norma vektorja), preslikava v matematiki, ki vektorjem priredi razdalje, z nekaterimi različicami:
 normirani vektorski prostor
 norma matrike
 Norma, opera Vincenza Bellinija
 Norma, žensko osebno ime
 Norma, Latina (Italija)